Miguel Ximénez puede referirse a:

 Miguel Ximénez, pintor español del siglo XV;
 Miguel Ximénez (1977 -), futbolista uruguayo.